

Чемериська сільська рада — Гомельська область, Брагінський район

Чемериська сільська рада — Вінницька область, Барський район
 Чемериська сільська рада — Черкаська область, Звенигородський район